Телеозавриды () — семейство вымерших морских крокодиломорф из подотряда талаттозухий (Thalattosuchia), живших в юрском периоде.

По внешнему виду сходны с современным гавиалом, от которого отличаются главным образом присутствием брюшного панциря и двояковогнутыми позвонками. Как и у гавиала, у телеозаврид прежде всего в глаза бросается удлинённая узкая морда, усаженная острыми зубами, на самом конце которой находятся соединённые ноздри.

Туловище телеозаврид было покрыто костяными щитками, которые на спинной стороне располагались двумя продольными рядами; тогда как на брюхе сплошной панцирь состоял из нескольких рядов более мелких костяных пластинок. Они обладали слабо развитыми передними конечностями, что должно было затруднять их передвижение на суше и делало их по преимуществу водными обитателями, а также сильным длинным хвостом, помогавшим при плавании.

Взрослые телеозавриды достигали длины в 6 метров, что сравнимо с длиной крупнейших современных гавиалов.

Отдельные кости и полные скелеты погибших телеозаврид и близких к ним мистриозавра и пелагозавра встречаются в прекрасно сохранившемся состоянии, под слоем ила и глины в отложениях юрского периода во Франции, Германии и Англии.

Роды

Примечания

Литература 
 

Талаттозухии
†
Крокодиломорфы юрского периода
Таксоны, описанные Эдвардом Копом